Кролевець — місто районного підпорядкування в Сумській області, центр району.
 Кролевець — історична назва Калінінграда з XIII століття, яку використовували в Московії до Петра I.

 Кролевець — залізнична станція Конотопської дирекції Південно-західної залізниці на лінії Конотоп—Хутір-Михайлівський.

Прізвище 
 Кролевець Всеволод Степанович (1911—2003) — український педагог-математик, кандидат педагогічних наук, доцент, декан фізико-математичного факультету Чернігівського державного педагогічного інституту ім. Т. Г. Шевченка у 1955—1973 роках.
 Кролевець Сергій Павлович — український музейний діяч.